«Sucker» — песня американской поп-рок группы Jonas Brothers, состоящей из трёх братьев, музыкантов и актёров Кевина Джонаса, Джо Джонаса и Ника Джонаса, вышедшая 1 марта 2019 года на лейбле Republic. Это их первый совместный трек за 6 лет.
Сингл достиг первого места в американском хит-параде Billboard Hot 100, а также в Австралии, Канаде, Мексике, Новой Зеландии, Сингапуре, Словакии.

История 
Группа отключила свои социальные сети до объявления о выпуске 28 февраля. Журнал Us Weekly раскрыл название песни ещё перед официальным объявлением. Nick Jonas заявил, что «мы держим это в секрете уже почти семь, восемь месяцев».

Награды и номинации

Коммерческий успех 
Песня сразу дебютировала на первом месте американского хит-парада Billboard Hot 100 и цифрового чарта Hot Digital Songs с тиражом 88,000 копий в первую неделю. Это 34-й дебют на вершине чарта в первую неделю релиза за всю историю Billboard Hot 100. В результате Jonas Brothers стали пятой группой со словом «brothers» в своём имени на вершине Hot 100, вслед за The Everly Brothers, The Righteous Brothers, The Doobie Brothers и Bellamy Brothers. Из них реальные братья пели только в группах Everly, Bellamy и Jonas Brothers. Среди семейных групп (братья, сёстры или другие члены семьи) также были на № 1 в Hot 100, например, группы The Beach Boys, Jackson 5, Carpenters, The Osmonds, Bee Gees, Heart, Bangles, New Kids on the Block, Wilson Phillips, Nelson, Hanson, K-Ci & JoJo, 98 Degrees, Rae Sremmurd и Migos. Также Jonas Brothers это первый за 16 лет бойз-бэнд на № 1 впервые после группы B2K, чей хит «Bump, Bump, Bump» при участии P. Diddy, был на вершине 1 февраля 2003 года.

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 
 

Поп-песни
Песни 2019 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Песни, написанные Луи Беллом
Песни Jonas Brothers
Песни, написанные Райаном Теддером
Песни, спродюсированные Фрэнком Дюксом
Песни, написанные Фрэнком Дюксом